Гершман — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гершман, Борис Николаевич (1924—1989) — видный советский учёный в области радиофизики, распространения электромагнитных волн в плазме (ионосфере) и физики ионосферы.
 Гершман, Женя (род. 1975) — американская художница.
  (род. 1943) — американский политик, президент Националього фонда демократии.
 Гершман, Семён Яковлевич (1934—2005) — советский шахматист, мастер спорта СССР, инженер-теплотехник.
 Гершман, Хосе (1910—?) — аргентинский шахматист.